BMI kan betyda:

 BMI – relationen för vuxna mellan vikt och längd, se BMI (kroppsmasseindex)
 BMI – ett index en uppskattning av ett visst lands prisnivå baserat på Big Mac, se Big Mac-index
 BMI – ett gränssnitt för att kommunicera direkt mellan nervceller och teknisk apparatur, se Brain-machine interface
 BMI British Midland – ett brittiskt flygbolag
 BMI – en amerikansk organisation, se Broadcast Music Incorporated